Pagoda steht für:
 englisches Wort für Pagode
 Pagoda, US-amerikanische Rockgruppe

Sonstiges:
 Pagoda Peak, Berg in der Ross Dependency
 Pagoda Ridge, Gebirgskamm auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis

Siehe auch:
 Pagode (Begriffsklärung)